Kantorhaus steht für:

 Kantorhaus (Herford), Baudenkmal in Herford
 Kantorhaus (Leipheim), Baudenkmal in Leipheim
 Kantorhaus, 1913 abgerissenes Gebäude in Berlin-Spandau, siehe Johanneskirche (Spandau)#Schul- und Kantorhaus